Гурген Гургенович Ольховский (род. 1933) — советский и российский учёный, специалист в области тепловой энергетики, член-корреспондент РАН (2000), один из последних награждённых орденом Трудового Красного Знамени ().

Биография 
Родился 1 февраля 1933 года в Харькове.

В 1956 году — окончил Московский энергетический институт.

С 1956 года — работает во Всероссийском теплотехническом институте, пройдя путь от инженера до директора института (1985—2010).

В 1964 году — защитил кандидатскую, а в 1980 году — докторскую диссертацию, в 1997 году — присвоено учёное звание профессора.

В 2000 году — избран членом-корреспондентом РАН.

Научная деятельность 
Ведущий специалист в области тепловой энергетики.

Ведет научную и производственную деятельность в области разработки и применения в энергетике газотурбинных и парогазовых установок (ГТУ и ПГУ).

Являлся руководителем разработки методик и специальных измерительных устройств, организатор проведения исследований головных образцов всех отечественных энергетических газотурбинных и парогазовых установок на электростанциях.

Автор 290 научных работ, в том числе 2 монографии, 20 брошюр и обзоров, 8 изобретений.

Постоянный участник региональных и международных энергетических конференций.

Участие в научных организациях
 главный редактор журнала «Электрические станции»
 член редколлегии журнала «Теплоэнергетика»
 член экспертного совета ВАКа
 председатель диссертационного совета ВТИ
 член диссертационного совета МЭИ
 член научно-технического совета РАО «БЭС России»
 заместитель председателя комитета по газовым турбинам РАН
 член Российского национального Комитета МИРЭС

Монографии
 Тепловые испытания стационарных газотурбинных установок
 Энергетические газотурбинные установки

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени (1991) — за большой личный вклад в разработку и внедрение высокоэффективного оборудования для тепловых и атомных электростанций (один из последних награждённых этим орденом)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2013)
 Премия Совета Министров СССР (1978) — за разработку и освоение Якутской газотурбинной электростанции
 Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники (1997) — за разработку, освоение производства и внедрение в эксплуатацию нового поколения интегрированных средств автоматизации технологических процессов
 Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2010) — за разработку и освоение парогазовых установок мощностью 450 МВт
 Почётная грамота Правительства Российской Федерации (2003) — за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса России, многолетний плодотворный труд и в связи с 70-летием
 Заслуженный энергетик Российской Федерации (1997)
 Премия имени И. И. Ползунова (1993) — за монографию «Энергетические газовые установки»
 Знак «Отличник энергетики и электрификации СССР» (1970)
 Почётная грамота Минэнерго СССР (1971)
 Знак «Почётный энергетик СССР» (1983)
 Знак «70-лет плана ГОЭЛРО» (1991)
 «Заслуженный работник Единой энергетической системы России» (1996)
 «Заслуженный работник Минтопэнерго РФ» и «Ветеран энергетики» (1998)

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники МЭИ
Персоналии:Теплотехника